Autostrada A59 (Holandia)
 Autostrada A59 (Niemcy)